NAF steht als Abkürzung für:

 Flughafen Banaina in Indonesien nach dem IATA-Code
 National Arbitration Forum, US-amerikanische Organisation für Schiedsverfahren
 National Arts Festival, ein Kunstfestival in Südafrika
 NATO Architecture Framework
 Naval Aircraft Factory
 Nigerian Air Force, Luftwaffe Nigerias
 Norges Automobil Forbund, norwegischer Automobilclub
 North American Fiberglass, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Numbered Air Forces, siehe Luftflotten der United States Air Force
 Als Hashtag #NAF auf Twitter die Tweets zu den bewaffneten Separatisten der Ostukraine (Novarussia Armed Forces), siehe Krieg in der Ukraine seit 2014
 NorwegenAngelForum – ein Forum für Norwegen Angler was seit über 14 Jahren besteht, welches sich auch NAF Markenrechtlich schützen lassen hat
 Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF, Schweizer Straßen-Fonds
National Analysis Facility, ein Großrechner des DESY
 

NaF steht als Abkürzung für:

 Natriumfluorid, Natriumsalz der Fluorwasserstoffsäure

NAƒ steht als Abkürzung für:

 Antillen-Gulden, Währung auf den ehemaligen Niederländischen Antillen Curaçao und Sint Maarten

Naf steht für:

 Naf (Fluss), Fluss an der Grenze von Bangladesch und Myanmar

NAF